Данчев може да се отнася за:
 Андрей Данчев (1933-1996), български езиковед, англицист
 Дамян Данчев (1921-1995), български фармацевт
 Данчо Данчев, няколко души с това име
 Димитър Данчев (1912-?), български шахматист
 Емил Данчев (р. 1953), български бизнесмен
 Иваница Данчев (1850-1912), български революционер
 Пенчо Данчев (1915-1989), български литературен критик
 Петко Данчев (р. 1949), български политик